Goldmuseum steht für:

 Goldmuseum Theuern, Museum in der Stadt Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Helvetisches Goldmuseum, Museum in der Stadt Burgdorf, Kanton Bern